Ontario Men’s Curling Championship 2010 – prowincjonalne Mistrzostwa Ontario Mężczyzn w Curlingu 2010 rozegrano między 1 a 7 lutego 2010 w Greater Napanee, na lodowisku Strathcona Paper Centre.

W zawodach brało udział 11 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Tytuł z 2009 obroniła drużyna Glenna Howarda, która po raz piąty z rzędu reprezentowała Ontario na Tim Hortons Brier.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
1 lutego 2010; 14:00

Sesja 2. 
1 lutego 2010; 19:00

Sesja 3. 
2 lutego 2010; 14:00

Sesja 4. 
2 lutego 2010; 19:00

Sesja 5. 
3 lutego 2010; 9:00

Sesja 6. 
3 lutego 2010; 14:00

Sesja 7. 
3 lutego 2010; 19:00

Sesja 8. 
4 lutego 2010; 14:00

Sesja 9. 
4 lutego 2010; 19:00

Sesja 10. 
5 lutego 2010; 14:00

Sesja 11. 
5 lutego 2010; 19:00

Play-off

1-2 
6 lutego 2010; 19:00

3-4 
6 lutego 2010; 19:00

Półfinał 
7 lutego 2010; 9:30

Finał 
7 lutego 2010; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju
 Turniej na stronach Ontario Curling Association

2010 w curlingu
2010
2010 w Kanadzie